Nonhyeon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Nonhyeon-dong, Seoul, stadsdel i Gangnam-gu, Seoul, 
 Nonhyeon-dong, Incheon, stadsdel i Incheon,